Jakobstraße steht für:
 Jakobstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O)
 Jakobstraße (Kaufungen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaufungen
 Jakobstraße (Naumburg (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Naumburg (Saale)
 Jakobstraße (Trier)
 Jakobstraße (Weimar)

Siehe auch:
 Jakobistraße